Ovo je popis likova Resident Evil, koji uključuje igrane i ponavljajuće se likove koji su predstavljeni u Resident Evilu, seriji horor videoigara za preživljavanje. 

 Pojave 

 P - Lik koji se može igrati (campaign/unlockable-mini campaign) 
P* - Lik koji se može igrat (minigame/DLC)

 Protagonisti 
 Chris Redfield 

Igrački lik koji se ponavlja prvi put je predstavljen u Resident Evil-u kao član S.T.A.R.S. Alpha Team, Chris Redfield, suosnivač je BSAA, organizacije za borbu protiv terorizma posvećene borbi protiv prijetnje bio-organskog oružja (B.O.W) koje su oslobodili kriminalni ili teroristički elementi na globalnoj razini.

 Jill Valentine 

Igrački lik koji se ponavlja prvi put je predstavljen u Resident Evil-u kao član S.T.A.R.S. Alpha Team, Jill Valentine, suosnivač je BSAA, organizacije za borbu protiv terorizma posvećene borbi protiv prijetnje bio-organskog oružja (B.O.W) koje su oslobodili kriminalni ili teroristički elementi na globalnoj razini.

 Albert Wesker 

Albert Wesker predstavljen je u Resident Evil-u kao trostruki agent koji se predstavlja kao vođa S.T.A.R.S. tima i u sljedećim nastavcima kao visoko rangirani krovni znanstvenik koji podriva farmaceutsku organizaciju u ime suparničke tvrtke. Ponavljajući antagonist u ranim igrama franšize, Wesker je pripovjedač i protagonist videoigre Resident Evil: The Umbrella Chronicles iz 2007. godine.

 Rebecca Chambers 

Predstavljena u Resident Evil-u kao sporedni lik koji služi kao terenski medicinar ekipe S.T.A.R.S, Rebecca Chambers pojavljuje se kao suprotagonistica Resident Evil-a 0 zajedno s Billyjem Coenom.

 Leon Scott Kennedy 

Predstavljen u Resident Evil 2 kao jedan od dva glavna lika u igri, Leon S. Kennedy početnički je policajac u policijskoj upravi Raccoon City koji pobježe iz Raccoon Cityja nakon izbijanja zombija. Otkriven je u Resident Evil-u 4 da ga je regrutirala američka savezna vlada i obučio za elitnog agenta koji podnosi izvještaje izravno predsjedniku Sjedinjenih Država.

 Claire Redfield 

Predstavljena u Resident Evil 2 kao jedan od dva glavna lika, Claire Redfield mlađa je sestra Chrisa Redfielda. U narednim nastavcima prikazana je kao radnica organizacije za ljudska prava nazvana Terra Save koja pruža pomoć i pomoć žrtvama bioterorizma.

 Ada Wong 

Predstavljena u Resident Evil 2, Ada Wong terenska je agentica koja radi za misterioznu organizaciju poznatu samo pod nazivom "Agencija". Ada je povremeno predstavljena kao glavni lik odabranih scenarija ili kampanja u videoigrama franšize.

 Billy Coen 
Billy Coen suprotagonist je Resident Evil 0 zajedno s Rebeccom Chambers. Prvi se put spominje u policijskom izvješću podnesenom od strane Chambersa koje se može naći u Nintendo 64 verziji Resident Evil 2, nagovještavajući događaje iz predbilježbe. Bivši potporučnik izviđača Snaga morskog korpusa, Billy je vojni sud osudio na smrt zbog masakra nad 23 osobe [5] u mutnim okolnostima tijekom misije u Africi. Billyjeve povratne informacije impliciraju da je nevin i žrtva zataškavanja. Bježi na putu do pogubljenja i utočište traži u Ecliptic Expressu, nasukanom vlaku, gdje upoznaje Rebeccu Chambers. Njih dvoje čine savez kako bi preživjeli, koristeći svoje talente kako bi otkrili tajne korporacije Umbrella. Oba lika nadgleda hibrid kraljice pijavice-Jamesa Marcusa, koji šalje razna bića da ih pokori. Nakon što je otkrio detalje svoje smrti, hibridni Marcus u potpunosti mutira u Queen Leech. U posljednjem slijedu bitke, Billy i Rebecca uništavaju kraljicu pijavicu iskorištavajući njezinu ranjivost na sunčevu svjetlost. Rebecca dopušta Billyju da pobjegne, vjerujući u njegove tvrdnje da je nevin i vlastima govoreći da je nakon toga stradao u planinama Arklay nakon njihova susreta. Billy se također pojavljuje u The Umbrella Chronicles.

 Jake Muller 
Jake Muller pojavljuje se kao jedan od tri glavna protagonista u Resident Evil 6. Izvanbračni je sin Alberta Weskera; vjeruje se da Wesker nije bio svjestan postojanja svog sina, jer je Jakeova majka otišla nedugo nakon što je od njega oplođen. Jake, kasnije radi kao slobodni plaćenik kako bi uzdržavao majku koja umre od nepoznate kronične bolesti nedugo nakon što Jake primi novac za njezino liječenje. Jake je uhvaćen u činu bioterorizma dok je djelovao u antivladinim operacijama u izmišljenoj istočnoeuropskoj republici Edoniji. Njegovi drugovi plaćenici zaraženi su C-virusom, ali Jakeova specijalizirana krv odolijeva infekciji. Ubrzo nakon toga upoznaje agenticu američke vlade Sherry Birkin - čiji je otac William Birkin slučajno bio Albertov istraživački partner. Sherry i Jake sudjeluju u naknadnoj bitci između Saveza za procjenu sigurnosti bioterorizma i mutiranih plaćenika. Sa svojom krvlju otpornom na negativne učinke mutagenih virusa poput svog oca, Jake je naslijedio i nekoliko očevih sposobnosti poput povećane snage, brzine, zacjeljivanja i naprednih borbenih vještina. Zahtijeva veliku svotu novca od BSAA, kako bi uzeo pola litre krvi koja će se sintetizirati za cijepljenje za borbu protiv C-virusa. Njega i Sherry zarobila je Carla Radames, dvojnica Ade Wong, i zatočena u Lanshiangu u Kini. Bježe tijekom izbijanja virusa C u gradu šest mjeseci kasnije. Tijekom priče o RE6, Jake se pomiri sa znanjem o očevim postupcima i njegovom smrću od Chrisa Redfielda tri godine ranije. Nakon muke, Jake započinje novi život boreći se s NAMA u nerazvijenoj zemlji sa svojim stvarnim identitetom zataškanim od BSAA.

 Ethan Winters 

Glavni lik Resident Evil 7: Biohazard i Resident Evil Village, Ethan je predstavljen kao civil koji putuje na oronulo obiteljsko imanje Bakersa u Dulveyu u državi Louisiana u potrazi za nestalom suprugom Mijom, a kasnije je preseljen na neotkriveno mjesto u Istočnoj Europa nakon događaja Resident Evil 7. 

 Glavne organizacije i članovi 
 Umbrella Corporation 
Umbrella Corporation je međunarodna farmaceutska tvrtka sa sjedištem u Britaniji Resident Evil svijetu. Osnovali su ga 1968. godine istaknuti britanski kraljevski potomci Oswell E. Spencer i Edward Ashford, zajedno s dr. Jamesom Marcusom, u seriji je prikazan kao glavni međunarodni igrač u farmaceutskoj robi i medicinskoj opremi, zajedno s još tajnijim operacijama koje koriste genetski inženjering. Njihov legitimni status samo je paravan za njihovo tajno istraživanje "bio-organskog oružja" (B.O.W.s), razvijeno korištenjem jedinstvenog mutagenog virusa koji su otkrili osnivači tvrtke poznati pod nazivom Progenitor Virus. Tvrtka je također predstavljena kao javno lice, proizvodi kozmetiku, potrošačke proizvode i hranu. Umbrella je osnovao više tajnih istraživačkih objekata kako bi pomogao u razvoju različitih bio-oružja. Njegov najistaknutiji istraživački objekt nalazi se u planinama Arklay, odmah izvan Raccoon Cityja, koji je uspio razviti "T-virus", snažni mutagen koji bi mogao dramatično promijeniti žive i nedavno mrtve organizme. Virus je procurio i kontaminirao većinu Arklay Facility-a i okolice, postavljajući temelje za prvu igru Resident Evil. Nakon uništenja Raccoon Cityja, američka je vlada zamrznula svu imovinu Umbrelle s ukidanjem prava trgovanja, čime je učinkovito prekinula svoje poslovanje. Međutim, to nije zaustavilo uspon nekoliko bioterorističkih organizacija širom svijeta, neke od njih koriste se njezinim istraživanjima, što je dovelo do osnutka BSAA. U Resident Evil 7: Biohazard otkriva da je američka podružnica Umbrelle revitalizirana pod nadimkom "Plavi Umbrella", služeći kao podrška tvrtki za legalne anti-B.O.W. organizacije. Resident Evil Village'' otkriva da su Umbrellino podrijetlo neizravno povezano s majkom Mirandom.

Likovi iz filmova 
List indicator(s)
 Ova tablica pokazuje glavne likove koji su bili prikazani u filmovima, sortirani te uključuje i one koji su preuzeti iz videoigri.
 Tamno siva čelija govori da se lik nije pojavio u filmu.
 A  govori da je lik adaptiran iz videoigara.
 An  govori da je originalni lik koji je kasnije adaptiran u videoigrama.
 A  govori o ulozi kao mlađa verzija lika.
 A  govori o nepriznatoj ulozi.
 A  govori o malom pojavljivanju lika.
 A  govori o pojavu lika samo preko glasa (npr. snimka u kojoj se čuje glas lika)
 An  govori o pojavi kroz snimki iz arhive ili snimki, postera, fotografija i sl.

Izvori 

Resident Evil